Alexanderschlacht bezeichnet

 Schlacht bei Issos (333 v. Chr.)
 Alexandermosaik, Mosaik in Pompeji
 Die Alexanderschlacht, ein Gemälde von Albrecht Altdorfer (1529)